AWU steht für
 Abeokuta Women’s Union, eine nigerianische Frauenorganisation
 Arab Writers Union, siehe unter Arabische Schriftstellervereinigung
 Sylt Air, ICAO-Code der deutschen Fluggesellschaft

Awu steht für
 Awu (Vulkan), ein Vulkan auf den Sangihe-Inseln in Indonesien

AWU